Ел Сентенарио има више значења:

 Ел Сентенарио (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Сентенарио (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Сентенарио, Колонија Силва (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Сентенарио (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Сентенарио, Гранха (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Сентенарио, Ел Еден (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Сентенарио (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Сентенарио (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сентенарио (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сентенарио (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сентенарио (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сентенарио (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сентенарио (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сентенарио (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сентенарио (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Сентенарио (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сентенарио (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сентенарио (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сентенарио (Закоалко де Торес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сентенарио (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сентенарио (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Сентенарио (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Сентенарио (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сентенарио (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сентенарио (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сентенарио (Сан Хосе Ајукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сентенарио (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Сентенарио (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сентенарио (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сентенарио, Бањос Термалес (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сентенарио, Ел Естабло (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сентенарио (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сентенарио (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сентенарио (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сентенарио (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Сентенарио (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сентенарио (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сентенарио (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сентенарио (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сентенарио (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сентенарио, Ел Теколоте (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сентенарио (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Сентенарио (Виља Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику